Haslet ist der Familienname folgender Personen:

 John Haslet (1727–1777), US-amerikanischer Offizier
 Joseph Haslet (1769–1823), US-amerikanischer Politiker

Haslet ist der Name folgender Orte:

 Haslet (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Haslett